Il singolare del torneo di tennis IPP Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Robin Söderling 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Robin Söderling (finale)
 Davide Sanguinetti (Campione)
 John van Lottum (secondo turno)

 Alexander Popp (semifinali)
 Joachim Johansson (semifinali)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Open 2003